Paul Schmidt (ur. 1931) – niemiecki lekkoatleta
 Paul Schmidt (1916-1984) – estoński szachista
 Paul Schmidt (1901-1977) – niemiecki polityk, deputowany do Reichstagu III Rzeszy (IV kadencja)